

Cinema 
 The American – film del 1927 diretto da James Stuart Blackton
 The American – film del 1998 diretto da Paul Unwin
 The American – film del 2010 diretto da Anton Corbijn

Fumetto 
 The American – serie della Dark Horse Comics

Letteratura 
 L'americano (The American) – romanzo di Henry James del 1877

Pagine correlate
The Americans